Felis (kot) – rodzaj ssaka z rodziny kotowatych
 Felis – gwiazdozbiór historyczny
 Felis – gwiazda w gwiazdozbiorze Hydry